De erfenis (stripalbum), een stripverhaal uit de reeks Robbedoes en Kwabbernoot
 De erfenis (novelle), een novelle van Connie Palmen
 De Erfenis, een Nederlands televisiedrama
 De erfenis (Sloeber), stripverhaal uit de reeks Sloeber
 De erfenis (1980), een Hongaarse film